Timaios  ist der Name folgender Personen:
 Timaios von Lokroi (latinisiert Timaeus Locrus), Philosoph aus der Schule der Pythagoreer
 Timaios von Tauromenion, antiker griechischer Geschichtsschreiber
 Timaios von Antiochia (latinisiert Timaeus; † 277), Bischof von Antiochia

Timaeus oder Timäus ist der Familienname folgender Personen:
 August Friedrich Timaeus (1794–1875), Dresdner Unternehmer und Begründer der ersten Schokoladenfabrik 
 Balthasar Timaeus von Güldenklee (1600–1667), deutscher Arzt und Bürgermeister von Kolberg
 Ernst Timaeus (1931–2007), deutscher Psychologe
 Fabian Timäus (1507–1581), lutherischer Theologe und Superintendent von Pommern-Stettin

Timaeus bezeichnet: 
 Timaios (latinisiert Timaeus), ein Werk des griechischen Philosophen Platon
 Timaeus (Cicero), die von Cicero angefertigte lateinische Übersetzung eines Auszuges aus dem Timaios Platons
 Timaeus (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Erdmond, benannt nach dem Astrologen Timaios

Siehe auch:
 Timaios (Begriffsklärung)